Антоничева:
 Антоничева, Анна Анатольевна (род. 1973) — прима-балерина Большого театра.
 Антоничева, Марта Юрьевна — филолог, литературный критик, прозаик, режиссер документального кино.